Musan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Musan-ŭp, ort, Hambuk, 
 Musan-gun, kommun, Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar